Чивидале има више значења:
 Чивидале дел Фријули
 Чивидале (Болоња)
 Чивидале (Порденоне)